Acuponana är ett släkte av insekter. Acuponana ingår i familjen dvärgstritar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dvärgstritar
Acuponana